SGA peut faire référence à :

 Saint-Georges d'Argenteuil, association sportive et culturelle ;
 Secrétaire général adjoint ;
 Secrétaire général adjoint des Nations unies ; 
 Secrétariat général pour l'administration, administration centrale du Ministère des Armées en France ; 
 Séminaire de géométrie algébrique du Bois Marie ; 
 Service géographique de l'armée, un ancien organisme français devenu en 1940 l'Institut géographique national (IGN) ; 
 Shai Gilgeous-Alexander, joueur canadien de basket-ball 
 Small for Gestational Age (en) : en médecine, plus précisément  en néonatologie ; 
 Société Générale d'Affichage, en Suisse ; 
 Spore Galactic Adventures, un jeu vidéo ;
 Stargate Atlantis, une série télévisée de science-fiction dérivée de la série Stargate SG-1 ; 
 Streptocoque β-hémolytique du Groupe A ; 
 Student Government Association, bureau des élèves américains;
 Swiss Gamers Award, une distinction ludique suisse ;
 Syndrome général d'adaptation, une forme de stress ; 
 System Global Area, pour la base de données Oracle ;
 Système de gestion de l'apprentissage.

Notes